amonity – grupa wymarłych głowonogów
 amonit – materiał wybuchowy